Флаг муниципального образования То́темский муниципальный район Вологодской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 марта 1998 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 513.

Описание 
«Флаг Тотемского района представляет собой жёлтое полотнище с отношением ширине к длине 2:3, несущее изображение фигур герба района с алой полосой вдоль верхней стороны в 1/4 флага».

Фигура герба представляет собой чёрную лисицу с белым концом хвоста.

Обоснование символики 
Флаг Тотемского муниципального района разработан на основе исторического герба города Тотьмы, Высочайше утверждённого а вместе с другими гербами городов Вологодского наместничества. Описание герба гласит: 

Фигура чёрной американской лисицы используется как символ выдающейся роли тотемских купцов и мореходов, их заслуг в освоении островов Тихого океана и побережья Северной Америки в XVIII—XIX веках. Чёрный цвет указывает не только на историческую аналогию, но означает личную сдержанность, высокую образованность.

Золотой (жёлтый) фон означает богатство, верность, чистоту, как признание значимости Тотьмы в различные периоды российской истории. Золото — символ прочности, величия, интеллекта, великодушия.

Примечания 

Флаг